Dies ist eine Liste der größten Städte in Serbien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Serbien ist Belgrad mit einer Einwohnerzahl von 1.755.625 (Stand 1. Januar 2006). Damit leben 16 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 31. März 1991 und 1. April 2002 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2006. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz Kosovo und Metochien und Vojvodina), zu der die Stadt gehört.

Derjenige Teil Serbiens (mehr als die Hälfte des Landes), der nicht zu diesen beiden Provinzen gehört, bildet keine eigene politische Einheit, deshalb gibt es auch keine offizielle Bezeichnung für ihn. Informell ist die Bezeichnung Zentralserbien gebräuchlich. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne. Diese sind in der Liste der Gemeinden Serbiens angegeben.

* Orte im Kosovo, die auch nach dessen Unabhängigkeitserklärung 2008 von Serbien noch als Bestandteil des Landes angesehen werden, aber seit 1991 keine Zählungen mehr stattgefunden haben.

** Die Volkszählung 2011 wurde von der albanischen Volksgruppe boykottiert.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Population Census 2002 beim Republiksbetrieb für Statistik
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Serbiens

Serbien
Stadteserbien